Luigi Barzini ist der Name folgender Personen:

* Luigi Barzini senior (1874–1947), italienischer Journalist und Politiker
 Luigi Barzini junior (1908–1984), italienischer Journalist und Politiker